Stefan Zając (1895–1961) – podpułkownik piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, dowódca 32 Pułku Piechoty
 Stefan Zając – działacz niepodległościowy, 17 marca 1938 odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Stefan Zając – działacz niepodległościowy, 21 kwietnia 1937 pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości

Przypisy